Der Begriff Lehrstück bezeichnet 

 einen Sondertyp des epischen Dramas nach Brecht, siehe Lehrstück (Theater)
 eine komplexe Unterrichtsmethode, siehe Lehrstück (Didaktik)